Арро () - муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Південна Корсика
 Арро () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї